Les Wettstein ou Wetstein sont une famille de Bâle qui a produit, aux  et s, plusieurs savants distingués :
 Johann Rudolf Wettstein, (1594-1666) professeur et homme politique suisse, il représenta la Suisse aux conférences de Westphalie ;
 Johann Rudolf Wettstein (1647-1711), fils du précédent, il professa le grec et la théologie et publia quelques traités inédits d'Origène ; 
 Johann Heinrich Wettstein (1649-1726), frère du précédent, il s'établit à Amsterdam où il fonda une imprimerie ;
 Johann Jakob Wettstein (1693-1754), neveu des précédents, il enseigna la théologie réformée à Bâle, et publia en 1751 et 1752, une édition du Nouveau Testament ; 
 Karl Anton Wettstein (1743-97), fils de Johann Heinrich, il enseigna la littérature grecque à Leyde, et traduisit en vers latins Hésiode, Théocrite, Coluthos (1774). 

 Richard Wettstein (1863-1931), botaniste autrichien.
 Classification de Wettstein, classification botanique
Otto von Wettstein (1892-1967), zoologiste autrichien.